Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung steht für:

 Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung (Werl), Deutschland
 Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung (Žemaičių Kalvarija), Litauen